Datong, tidigare stavat Tatung, kan avse följande platser i Kina:

Datong, stad på prefekturnivå i Shanxi-provinsen
Datong, Datong, härad i Shanxi
Datong, Daqing, stadsdistrikt i Daqing i Heilongjiang-provinsen
Datong, Huainan, stadsdistrikt i Huainan i Anhui-provinsen
 Datong, Xining, autonomt härad i Qinghai-provinsen
 Datong (socken i Kina, Chongqing)
 Datong (socken i Kina, Sichuan, lat 26,99, long 102,84)
 Datong (socken i Kina, Sichuan, lat 30,50, long 103,34)
 Datong (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 29,31, long 119,11)
 Datong (köpinghuvudort i Kina, Guizhou Sheng, lat 28,50, long 105,68)
 Datong (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 25,84, long 116,36)
 Datong (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 28,60, long 106,67)
 Datong (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 30,50, long 115,80)

WP:Projekt Kina